Livonia (Indiana)
 Livonia (Louisiana)
 Livonia (Michigan)
 Livonia (Missouri)
 Livonia (Nova York)